Roseola může být:

 červená skvrnitá vyrážka obecně
 šestá nemoc neboli roseola infantum, angl. většinou jen roseola